Laib steht für:

 Laib, eine runde, teilweise auch ovale Form von Brot oder Käse
 Laib (Einheit), eine Schweizer Gewichtseinheit

Personen:

 Conrad Laib (15. Jahrhundert), Maler
 Johann Gottlieb Laib (1806–1866), Schweizer Lehrer, Pädagoge, Komponist und Dirigent
 Peter Laib (* 1984), deutscher Tubist und Komponist
 Wolfgang Laib (* 1950), deutscher Künstler

Siehe auch:

 Leib (Begriffsklärung)